q.q., qualitate qua. Latijn voor 'in de hoedanigheid waarin', 'uit hoofde van', 'ambtshalve'
 Tencent QQ, een Chinees instant messaging programma met 630 miljoen gebruikers, gelanceerd 1999
 Chery QQ, een Chinees automodel sinds 2003
 de IATA-code voor de Amerikaanse vliegmaatschappij Reno Air, opgeheven 1999
 de IATA-code voor de Australische vliegmaatschappij Alliance Airlines, opgericht 2002
 Q & Q, een jeugdserie van de Nederlandse televisie uit 1974